Ryde Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Ryde Sogn (Holstebro Kommune)
 Ryde Sogn (Lolland Kommune)